Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1998-1999 - België
 Eerste klasse 1998-99 (basketbal België)
 Eerste klasse 1998-99 (voetbal België)
 Eerste klasse 1998-99 vrouwen (voetbal Frankrijk)